Стовпівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Стовпівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Чуднівський район